Москва:
 Красный пруд (Красносельский) — один из старейших прудов Москвы между современным Ярославским вокзалом и Верхней Красносельской улицей (засыпан в 1910 г.).
 Красный пруд — водоём на территории Измайловского лесопарка.

Петергоф:
 Красный пруд — искусственный водоём в Петергофе.